Чемпионат Кипра по футболу 1981/82 — 44-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1981/1982
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1981 году
Спорт на Кипре в 1982 году